Els Campionats Europeus de judo de 2016 van ser la 27a edició dels Campionats Europeus de judo, organitzats per la Unió de Judo Europeu, i celebrats a Kazan (Rússia), entre el 21 i el 24 d'abril de 2016.

Resultats

Masculí

Femení

Medaller

Referències 

Campionats Europeus de judo